Miejscowości w USA:
 Heron Lake – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Jackson
Gminy w USA:
 Heron Lake (ang. Heron Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Jackson